Премія НАН України імені Павла Аполлоновича Тутковського — премія, встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі геології, географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології.

Історія 
Премію засновано 2007 року та названо на честь видатного українського геолога, географа і педагога, академіка АН УРСР Павла Аполлоновича Тутковського.

Премія імені П. А. Тутковського присуджується Відділенням наук про Землю НАН України з періодичністю 2 рази на 3 роки.

Перша премія імені П. А. Тутковського була присуджена за підсумками конкурсу 2007 р. 6 лютого 2008 року.

Лауреати премії

Див. також 
 Премії НАН України імені видатних учених України

Примітки

Джерела 
 Національна академія наук України. Хронологія створення премій
 Постанова № 206 Президії НАН України від 11.07.2007

Нагороди в галузі наук про Землю
Засновані в Україні 2007